

Botanique 
Ortie, nom donné principalement aux plantes du genre Urtica.
 Ortie, nom communément donné à des plantes de la famille des Urticaceae ou des Lamiaceae :

Littérature 
 Ortie, fille de Fitz dans le L'Assassin royal, une série de romans de Robin Hobb parue entre 1995 et 2015

Musique 
 Orties, groupe de rap français